(1936-2009), romaniste
 Bob Greive (1919-2004), homme politique américain
  (1970-), auteur australien
 Guillaume-Frédéric Greive (1816-1865), violoniste et compositeur
  (1935-1984), professeur ouest-allemand d'études juives
 Johan Conrad Greive (1837-1891), peintre et lithographe néerlandais
 Petrus Franciscus Greive (1811-1872), peintre et lithographe néerlandais
  (1943-), théologien luthérien